El término Samárskoye (en kazajo y ) puede referirse a:

Samárskoye (Kazajistán), localidad de Kazajistán.
Samárskoye (Abzelílovo, Baskortostán), localidad del raión de Abzelílovo en la república de Baskortostán, en Rusia
Samárskoye (Jáibulina, Baskortostán), localidad del raión de Jáibulina en la república de Baskortostán, en Rusia
Samárskoye, localidad del óblast de Kaliningrado, en Rusia.
Samárskoye (Rostov), localidad del óblast de Rostov, en Rusia